De Wereldkampioenschappen darten (of WDF World Cup) is een dartstoernooi georganiseerd door de World Darts Federation. Het toernooi werd gehouden van 29 september 2005 tot en met 2005 1 oktober in Perth, Australië.

Deelnemende landen
Er namen 31 landen deel aan de WDF World Cup 2005.

Heren teams

Laatste 16 tot finale

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen individueel

Kwartfinale tot finale

Externe link
 WDF Officiële Website

2005
Darts in 2005
Wereldkampioenschap in Australië
Sport in Perth (Australië)